Rudraprayag (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Rudraprayag (plaats), de hoofdplaats van het Indiase district Rudraprayag